Manolo, como hipocorístico de Manuel, hace referencia a varios artículos:

Personaje tradicional
 Manolo, personaje tradicional madrileño desde el siglo XVIII;

Nombre propio

Cantantes 
 Manolo Caracol, flamenco;
 Manolo Sanlúcar, flamenco;
 Manolo Escobar, de música popular española;
 Manolo Otero, melódico;
 Manolo García, de pop rock;
 Manolo Kabezabolo, de punk;
 Los Manolos, grupo musical ;

Deportistas 
 Manolo Saiz, director deportivo de equipos ciclistas;
 Manolo Sánchez Delgado, futbolista;

Además 
 Manolo Blahnik, fabricante y diseñador de zapatos;
 Manolo Morán, actor, protagonista de la película Manolo, guardia urbano;